Зак Гайман (,  9 червня 1992, Торонто) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 2008 року.

2010 року був обраний на драфті НХЛ під 123-м загальним номером командою «Флорида Пантерс». 

Наразі єдиною професійною командою у кар'єрі гравця лишається клуб НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Флорида Пантерс»
Уродженці Торонто